Picconia (dier), geslacht van sluipvliegen
 Picconia (plant), geslacht uit de olijffamilie